Torre del Telègraf o Torre d'en Bosquerons, al terme de Montornès al Vallès
 Torre del Telègraf (Bescanó), torre de guaita i de senyals al Gironès 
 Torre del Telègraf (el Vendrell), al Baix Penedès 
 Torre del Telègraf (Salou), monument al Tarragonès
 Torre del telègraf (Sant Joan de Vilatorrada), torre de telegrafia òptica al Bages
 Torre del Telègraf de Can Dolcet, torre de telegrafia òptica a Collbató (el Baix Llobregat)